TPA pode referir-se a:
 Televisão Pública de Angola.
 Televisión del Principado de Asturias, a televisão pública do Principado das Astúrias.
 abreviatura de ativador do plasminogênio tecidual
 Transtorno de personalidade antissocial

Desambiguações de artes